SMT, сокращения:
 SMT (от ) — статистический машинный перевод
 SMT (от ) — задача теоретической информатики о выполнимости формул в теориях
 SMT (от ) — одновременная многопоточность, технология, позволяющая исполнение инструкций из нескольких независимых потоков выполнения на множестве функциональных модулей суперскалярного микропроцессора в одном цикле.
 SMT (от ) — одно из названий технологии поверхностного монтажа, более известной как SMD.